Австралийский орёл-карлик () — вид птиц из семейства ястребиных. Подвидов не выделяют.

Распространение 
Широко распространены практически по всей Австралии. Гнездятся в лесах, живут как в лесах, так и на открытой местности, отдавая предпочтение холмистой.

Описание 
Длина тела 38-55 см, размах крыльев 101—136 см. Вес самца 440—810 г, самки 745—1250 г.

Образ жизни 
Охотятся в основном на млекопитающих (вес добычи может достигать 1,5 кг), птиц, рептилий и рыб. Редко на насекомых. На юге континента в основном питаются грызунами: кроликами, мышами и крысами, а на севере мелкими птицами. В засушливых местностях пищей орлов служат ящерицы и змеи. Иногда питаются падалью. Австралийский орёл-карлик редко хватает добычу в полёте.

Австралийский орёл-карлик находит себе пару на всю жизнь. Как только птицы находят пару они приступают к постройке гнезда. Для подстилки они используют сухую траву и зелёные листья. Гнездо строится на ветках, чаще всего в развилках деревьев на уровне от 5 м и выше от земли. Высиживает яйца только самка, самец тем временем охотится. В кладке обычно два яйца.

Интересные факты 
В мультсериале Серебряный Конь был показан такой же орел который охотился на Поющего Ворона.

Примечания

Ссылки 
 Debus, S. (2022). Little Eagle (Hieraaetus morphnoides), version 2.0. In Birds of the World (G. M. Kirwan, S. M. Billerman, and B. K. Keeney, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173

Орлы
Птицы Австралии
Животные, описанные в 1841 году